Первая лига 1963/1964 () — 25-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it
 Статистика на eu-football.info

1963/1964
Албания
Албания
1963 год в Албании
1964 год в Албании